The Neighbourhood — третий студийный альбом американской альтернативной группы The Neighbourhood. Был выпущен 8 марта 2018 года.

Синглы
Главный сингл "Scary Love" был выпущен 4 декабря 2017 года. Группа выступила с ним на ночном ток-шоу Джеймса Кордена  10 февраля 2018 года. 9 марта 2018 года был выпущен официальный клип с Томми Вайсо в главных ролях.

Список композиций
Список взят с Tidal.

Чарты

Примечания

Альбомы The Neighbourhood
Альбомы 2018 года
Электропоп-альбомы